Alessandro Ferretti – politico italiano
Alessandro Ferretti – ingegnere e agronomo italiano